Il Casato di Nassau è una dinastia che ha governato diversi territori in Europa, in particolare in Germania e nei Paesi Bassi. Prende il nome della signoria associata al castello di Nassau, situato nell'attuale Nassau nella Renania-Palatinato in Germania. I signori di Nassau assunsero inizialmente il titolo di conti di Nassau e furono poi elevati alla dignità di conti-principi. Verso la fine del Sacro Romano Impero divennero duchi di Nassau, titolo conservato fino al 1866.

Vari rami della Casata, tra i quali quello imparentatosi con i Principi di Orange, da cui Orange-Nassau, ebbero un notevole ruolo nella storia dei Paesi Bassi, assumendo spesso la carica di Statolder in molte province. 

I sovrani dei Paesi Bassi e i granduchi di Lussemburgo dal 1813 sono discendenti (attualmente in linea femminile) del Casato di Nassau. 

In base alla tradizione tedesca, il nome della famiglia è trasmesso soltanto nella linea maschile di successione; il casato è quindi estinto dal 1985, anno della scomparsa della ex-granduchessa del Lussemburgo, Carlotta. Tuttavia le usanze aristocratiche olandesi e lussemburghesi sono differenti e non considerano il casato estinto.

Con Adolfo di Nassau il casato può inoltre vantare, alla fine del XIII secolo, un sovrano di Germania (per l'esattezza fu re dei Romani e dei Germani, secondo la dicitura dell'epoca).

Origini 
Il Conte Dudo-Enrico di Laurenburg (ca. 1060 – ca. 1123) è considerato il fondatore del casato di Nassau. È menzionato per la prima volta nel presunto atto di fondazione della Chiesa abbaziale di Santa Maria Laach nel 1093, sebbene molti storici considerano il documento un falso). Il castello di Laurenburg, situato ad un paio di miglia sopra Nassau sul Lahn, era la sede della signoria. La famiglia discendeva probabilmente dai Signori di Lipporn. Nel 1159 la sede fu trasferita al Castello di Nassau, che così diede il nome al casato.

I conti di Laurenburg ampliarono i loro domini con i fratelli Roberto (Ruprecht) I (1123–1154) e Arnoldo I di Laurenburg (1123–1148). Roberto fu la prima persona a fregiarsi del titolo di conte di Nassau, che però fu confermato solo nel 1159, cinque anni dopo la morte di Roberto. Il figlio di Roberto, Valderamo I (1154–1198) fu la prima persona a fregiarsi legalmente del titolo .

La cronologia dei Conti di Laurenburg non è certa. In particolare, sono controversi i legami tra Roberto I e Valderamo I e la posizione di Gerardo, indicato come co-conte di Laurenburg nel 1148, quale figlio del fratello di Roberto I, Arnoldo I. Tuttavia, Erich Brandenburg nel suo Die Nachkommen Karls des Großen afferma che è molto probabile che Gerardo sia il figlio di Roberto I, poiché Gerardo era il nome del nonno materno di Beatrice di Limburg.

Conti di Laurenburg (ca. 1093–1159)
 ca. 1060 – ca. 1123: Dudo-Enrico
 1123–1154: Roberto (Ruprecht) I - figlio di Dudo-Enrico
 1123–1148: Arnoldo I - figlio di Dudo-Enrico
 1148: Gerardo - figlio (probabilmente) di Roberto I
 1151–1154: Arnoldo II - figlio di Roberto I
 1154–1159: Roberto II - figlio di Roberto I

Conti di Nassau (1159–1255)
 1154–1198: Valderamo I - figlio di Roberto I
 1158–1167: Enrico (Heinrich) I - figlio di Arnoldo I, morto a Roma durante l'agosto del 1167 per un'epidemia (dopo la Battaglia di Monte Porzio)
 1160–1191: Roberto III, il Bellicoso - figlio di Arnoldo I
 1198–1247: Enrico II, il Ricco - figlio di Valderamo I
 1198–1230: Roberto IV - figlio di Valderamo I; dal 1230–1240: Cavaliere dell'Ordine Teutonico
 1247–1255: Ottone I; dal 1255–1289: Conte di Nassau a Dillenburg, Hadamar, Siegen, Herborn e Beilstein
 1249–1255: Valderamo II; dal 1255–1276: Conte di Nassau a Wiesbaden, Idstein, e Weilburg

Nel 1255 i figli di Enrico II, Valderamo II e Otto I, divisero i possedimenti Nassau: i discendenti di Valderamo furono noti come Linea valderamica, e sarebbero poi divenuti nel XIX secolo duchi di Nassau e quindi granduchi del Lussemburgo; i discendenti di Ottone furono noti come Linea ottoniana, ed avrebbero aggiunto ai loro possedimenti nella contea di Nassau territori in Francia e nei Paesi Bassi. Entrambe le linee si sarebbe a loro volta suddivise nel corso dei secoli. Nel 1783, i capi dei vari rami della Casa di Nassau sigillarono il Patto di famiglia di Nassau (Erbverein) per regolare la futura successione nei loro stati.

Albero genealogico

Linea valderamica (1255–1344)

Conti di Nassau a Wiesbaden, Idstein, e Weilburg (1255–1344)
 1255–1276: Valderamo II
 1276–1298: Adolfo di Nassau, incoronato Re di Germania nel 1292
 1298–1304: Roberto VI di Nassau
 1298–1324: Valderamo III, Conte di Nassau a Wiesbaden, Idstein, e Weilnau
 1298–1344: Gerlach I, Conte di Nassau a Wiesbaden, Idstein, Weilburg, e Weilnau

Dopo la morte di Gerlach I, i possedimenti della linea valderamica furono divisi fra i suoi figli, dando origine ai rami di Nassau-Weilburg e Nassau-Wiesbaden-Idstein.

Albero genealogico fino alla suddivisione

Nassau-Weilburg (1344–1816), duchi di Nassau, granduchi del Lussemburgo

Con Giovanni I, figlio di Gerlach I, ebbe inizio il ramo dei conti di Nassau-Weilburg. La contea sarebbe esistita fino al 1816, venendo assorbita nel Ducato di Nassau. La Linea valderamica ottenne per matrimonio le signorie di Merenberg nel 1328 e Saarbrücken nel 1353.

Conti di Nassau-Weilburg (1344–1688)
 1344–1371: Giovanni I
 1371–1429: Filippo I di Nassau-Weilburg, e (dal 1381) Conte di Saarbrücken
 1429–1492: Filippo II
 1492–1523: Luigi I
 1523–1559: Filippo III
 1559–1593: Alberto
 1559–1602: Filippo IV
 1593–1625: Luigi II, Conte di Nassau-Weilburg e in Ottweiler, Saarbrücken, Wiesbaden, e Idstein
 1625–1629: Guglielmo Luigi, Giovanni IV e Ernesto Casimiro
 1629–1655: Ernesto Casimiro
 1655–1675: Federico
 1675–1688: Giovanni Ernesto

Conti principeschi di Nassau-Weilburg (1688–1816)
 1688–1719: Giovanni Ernesto
 1719–1753: Carlo Augusto
 1753–1788: Carlo Cristiano
 1788–1816: Federico Guglielmo
 1816: Guglielmo, Principe di Nassau-Weilburg e Duca di Nassau — Nassau-Weilburg fuso nel Ducato di Nassau

Conti di Nassau-Saarbrücken (1429–1797) 

 1429–1472: Giovanni II
 1472–1545: Giovanni Luigi I
 1545–1554: Filippo II
 1554–1574: Giovanni III
 1574–1602: Filippo IV, come Filippo III di Nassau-Saarbrücken
 1602–1625: Luigi II, Conte di Nassau-Saarbrücken e Ottweiler
 1629–1640: Guglielmo Luigi, Conte di Nassau-Saarbrücken e Ottweiler
 1640–1642: Crato
 1642–1659: Giovanni Luigi II, Conte di Nassau-Saarbrücken e (1659–80) in Ottweiler, Jungenheim, e Wöllstein
 1659–1677: Gustavo Adolfo
 1677–1713: Luigi Crato
 1713–1723: Carlo Luigi
 1723–1728: Federico Luigi
 1728–1735: Carlo
 1735–1768: Guglielmo Enrico, primo Principe di Nassau-Saarbrücken
 1768–1794: Luigi
 1794–1797: Enrico Luigi

Dopo la morte di Enrico Luigi, Nassau-Saarbrücken fu ereditato da Carlo Guglielmo, Principe di Nassau-Usingen

Principi di Nassau-Usingen (1659–1816)
 1659–1702: Valeriano, elevato a Principe
 1702–1718: Guglielmo Enrico
 1718–1775: Carlo
 1775–1803: Carlo Guglielmo
 1803–1816: Federico Augusto

Nel 1816, Nassau-Usingen si fuse con Nassau-Weilburg per formare il Ducato di Nassau.

Duchi di Nassau (1816–1866)
 1816–1839: Guglielmo
 1839–1866: Adolfo

Nel 1866, la Prussia annesse il Ducato di Nassau poiché il duca era stato un alleato dell'Austria nella guerra austro-prussiana. Nel 1890, il Duca Adolfo sarebbe diventato il Granduca Adolfo di Lussemburgo.

Granduchi di Lussemburgo (dal Casato di Nassau-Weilburg) - 1890–1912 e successione femminile

 1890–1905: Adolfo
 1905–1912: Guglielmo IV
 1912–1919: Maria Adelaide
 1919–1964: Carlotta
 1964–2000: Jean
 2000–present: Henri

Da un matrimonio morganatico, contratto nel 1868, discendono i Conti di Merenberg, esclusi nel 1907 dai diritti dinastici e quindi dalla possibilità di divenire capi del casato.

Albero genealogico

Conti di Nassau-Wiesbaden-Idstein (1344–1728)
 1344–1370: Adolfo I
 1370–dopo 1386: Gerlach II, Conte di Nassau-Wiesbaden
 1370–1393: Valderamo IV, Conte di Nassau-Idstein; ereditò Wiesbaden quando Gerlach II morì
 1393–1426: Adolfo II
 1426–1480: Giovanni
 1480–1509: Filippo, Conte di Nassau-Idstein
 1480–1511: Adolfo III, Conte di Nassau-Wiesbaden; ereditò Idstein nel 1509
 1511–1558: Filippo I
 1558–1566: Filippo II
 1566–1568: Baldassarre
 1568–1596: Giovanni Luigi I
 1596–1599: Giovanni Filippo, congiuntamente con suo fratello Giovanni Luigi II
 1596–1605: Giovanni Luigi II
 1605–1627: Luigi II
 1627–1629: Guglielmo Luigi
 1629–1677: Giovanni, Conte di Nassau-Idstein, e (dal 1651) a Wiesbaden, Sonnenberg, Wehen, Burg-Schwalbach e Lahr
 1677–1721: Giorgio Augusto Samuele (1688–1721)
 1721–1723: Carlo Luigi
 1723–1728: Federico Luigi, Conte di Nassau-Ottweiler (1680–1728), e in Rixingen (1703–28), e Idstein (1721–1728), e in Wiesbaden, etc. (1723–28)

Dopo la morte di Federico Luigi, Nassau-Wiesbaden-Idstein fu ereditato da Carlo, Principe di Nassau-Usingen

Albero genealogico

Con la morte di Giovanni Luigi II la contea fu ereditata dal conte Luigi II del ramo di Nassau-Weilburg; i tentativi di creare un nuovo ramo non ebbero successo e il titolo passò fra vari membri secondogeniti della famiglia, fino ad essere riunito con altri titoli del ramo valderamico nella persona di Federico Luigi.

Linea ottoniana
 1255–1290: Ottone I, conte di Nassau in Siegen, Dillenburg, Beilstein, w Ginsberg
 1290–1303: Governo congiunto con Enrico, Giovanni e Emicho I, figli di Ottone I

Nel 1303 i figli di Ottone divisero i possedimenti della linea ottoniana. Enrico ebbe Nassau-Siegen, Giovanni Nassau-Dillenburg ed Emicho I Nassau-Hadamar. Dopo la morte di Giovanni, il Nassau-Dillenburg passò ad Enrico.

Conti di Nassau-Dillenburg 
 1303–1328: Giovanni a Dillenburg, Beilstein e Herborn, e (dal 1320) a Katzenelnbogen
 1328–1343: Enrico, dal 1303 a Siegen, Ginsberg, Haiger, e il Westerwald, e dal 1328 a Dillenburg, Herborn, e Beilstein
 1343–1350: Ottone II
 1350–1416: Giovanni I
 1416–1420: Adolfo
 1420–1448: Giovanni II
 1420–1442: Engelberto I
 1442–1451: Enrico II
 1448–1475: Giovanni IV
 1475–1504: Engelberto II
 1504–1516: Giovanni V
 1516–1538: Enrico III
 1538–1559: Guglielmo I
 1559–1606: Giovanni VI
 1606–1620: Guglielmo Luigi
 1620–1623: Giorgio
 1623–1662: Luigi Enrico, Principe di Nassau-Dillenburg dal 1654
 1662–1701: Enrico
 1701–1724: Guglielmo II
 1724–1739: Cristiano

Nel 1739, Nassau-Dillenburg toccò a Nassau-Dietz, anche noto come Orange-Nassau.

Conti di Nassau-Beilstein 
Nel 1343, Nassau-Beilstein fu scissa da Nassau-Dillenburg.
 1343–1388: Enrico I
 1388–1410: Enrico II, congiuntamente con suo fratello Reinardo
 1388–1412: Reinardo
 1412–1473: Giovanni I, congiuntamente con suo fratello Enrico III
 1412–1477: Enrico III
 1473–1499: Enrico IV
 1499–1513: Giovanni II
 1513–1561: Giovanni III, congiuntamente con suo fratello Enrico V
 1513–1525: Enrico V

Dopo la morte di Giovanni III, Nassau-Beilstein ricadde in Nassau-Dillenburg. Fu scisso nuovamente nel 1607 per Giorgio, che ereditò il resto di Nassau-Dillenburg nel 1620.

Conti e principi di Nassau-Hadamar
 1303–1334: Emicho I, conte di Driedorf, Esterau, e Hadamar, sposò Anna di Nuremberg
 1334–1364: Giovanni, sposò Elisabetta di Waldeck
 1334–1359: Emicho II, figlio di Emicho I, sposò Anna di Dietz
 1364–1369: Henry, figlio di Giovanni, conte di Nassau-Hadamar
 1369–1394: Emicho III, figlio di Giovanni
Dopo la morte di Emicho III, Nassau-Hadamar ritornò a Nassau-Dillenburg.

Nel 1620 la linea più giovane di Nassau-Hadamar fu scissa da Nassau-Dillenburg
 1620–1653: Giovanni Luigi, figlio di Giovanni VI di Nassau-Dillenburg, principe dal 1650
 1653–1679: Maurizio Enrico, figlio di Giovanni Luigi
 1679–1711: Francesco Alessandro, figlio di Maurizio Enrico
Nel 1711, Nassau-Hadamar fu divisa tra Nassau-Dietz, Nassau-Dillenburg e Nassau-Siegen.

Casato di Nassau-Siegen 
Il ramo di Nassau-Siegen fu una linea collaterale del Casato di Nassau e governò a Siegen. Il primo conte di Nassau a Siegen fu il conte Enrico I (m. 1343), il figlio maggiore del conte Ottone I di Nassau. Anche suo figlio, il conte Ottone II di Nassau, governò a Dillenburg.
 1303–1343: Enrico, conte di Nassau a Siegen, Ginsberg, Haiger e il Westerwald e (1328–1343) a Dillenburg, Herborn e Beilstein

Nel 1328, Giovanni di Nassau-Dillenburg morì celibe e senza figli e Dillenburg passò a Enrico di Nassau-Siegen. Per i conti di Nassau-Siegen tra il 1343 e 1606, vedere "Conti di Nassau-Dillenburg" sopra.

Nel 1606 la linea minore di Nassau-Siegen fu scissa dal Casato di Nassau-Dillenburg. Dopo che la linea principale della casa si estinse nel 1734, l'imperatore Carlo VI trasmise la contea al Casato di Orange-Nassau.

Conti di Nassau-Siegen

 1606–1623 Giovanni I
 1623–1638 Giovanni II
 1638–1664 Giorgio Federico, principe dal 1664

Principi di Nassau-Siegen
 1664–1674 Giorgio Federico
 1674–1679 Giovanni Maurizio
 1679–1691 Guglielmo Maurizio
 1691–1699 Giovanni Francesco Desiderato
 1699–1707 Guglielmo Giacinto
 1707–1722 Federico Guglielmo Adolfo
 1722–1734 Federico Guglielmo II

Nel 1734 Nassau-Siegen passò a Nassau-Dietz, anche noto come Orange-Nassau.

Conti e principi di Nassau-Dietz 
 1606–1632: Ernesto Casimiro
 1632–1640: Enrico Casimiro I
 1640–1664: Guglielmo Federico, principe dal 1650
 1664–1696: Enrico Casimiro II, principe di Nassau-Dietz
 1696–1711: Giovanni Guglielmo Friso, principe di Nassau-Dietz (dopo il 1702 anche principe di Orange)

Orange-Nassau

Il Casato di Orange-Nassau deriva dalla linea ottoniana. La connessione era via Engelberto I, che offrì i suoi servigi al Duca di Borgogna, sposò una nobildonna olandese ed ereditò terre nei Paesi Bassi, con la baronia di Breda come nucleo dei suoi possedimenti olandesi.

L'importanza dei Nassau crebbe durante tutto il XV e XVI secolo. Enrico III di Nassau-Breda fu nominato statolder d'Olanda, Zelanda e Utrecht dall'imperatore Carlo V al principio del XVI secolo. Enrico fu succeduto da suo figlio, Renato di Châlon-Orange nel 1538, che fu, come si può dedurre dal suo nome, un Principe di Orange. Quando Renato morì prematuramente sul campo di battaglia nel 1544, i suoi possedimenti ed il titolo principesco passarono a suo cugino, Guglielmo il Taciturno, un conte di Nassau-Dillenburg. Facendo decadere il suffisso "Dillenburg" (di Orange-Nassau-Dillenburg), da allora i membri della famiglia si denominarono "Orange-Nassau."

Con la morte di Guglielmo III la legittima linea maschile diretta di Guglielmo il Taciturno si estinse e quindi il primo casato di Orange-Nassau. Giovanni Guglielmo Friso, il maggiore dei discendenti agnatici del fratello di Guglielmo il Taciturno e un discendente cognatico di Federico Enrico, nonno di Guglielmo III, ereditò il titolo principesco e tutti i possedimenti nei Paesi Bassi e Germania, ma non il Principato d'Orange stesso. Il Principato fu ceduto alla Francia in base al Trattato di Utrecht che terminò la guerra con re Luigi XIV. Giovanni Guglielmo Friso, che era anche il principe di Nassau-Dietz, fondò quindi il secondo casato di Orange-Nassau (il suffisso del nome "Dietz" fu eliminato dal nome combinato Orange-Nassau-Dietz).

Dopo la riorganizzazione post-napoleonica dell'Europa, il capo del casato di Orange-Nassau guadagnò il titolo "Re/Regina dei Paesi Bassi".

Principi di Orange

Casato di Orange-Nassau(-Dillenburg), prima creazione
 1544–1584: Guglielmo I, anche Conte di Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1584–1618: Filippo Guglielmo, anche conte di Nassau-Dillenburg, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1618–1625: Maurizio, anche conte di Nassau-Dillenburg, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1625–1647: Federico Enrico, anche conte di Nassau-Dillenburg, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1647–1650: Guglielmo II, anche conte di Nassau-Dillenburg, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1650–1702: Guglielmo III, anche conte di Nassau-Dillenburg, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein e (dal 1689) re d'Inghilterra, Scozia e Irlanda

Nel 1702, la linea Orange-Nassau-Dillenburg si estinse e i suoi possedimenti passarono alla linea di Nassau-Dietz.

Casato di Orange-Nassau(-Dietz), seconda creazione
 1702–1711: Giovanni Guglielmo Friso, anche principe di Nassau-Dietz, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1711–1751: Guglielmo IV, anche principe di Nassau-Dietz, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1751–1806: Guglielmo V, anche principe di Nassau-Dietz, conte di Vianden, Buren e Leerdam e Signore di IJsselstein
 1806–1815: Guglielmo VI, anche principe di Fulda e conte di Corvey, Weingarten e Dortmund; nel 1815 diventò Guglielmo I dei Paesi Bassi

Re e regine dei Paesi Bassi (del casato di Orange-Nassau-Dietz)
 1815–1840: Guglielmo I, anche duca e granduca di Lussemburgo e duca di Limburg
 1840–1849: Guglielmo II, anche granduca di Lussemburgo e duca di Limburg
 1849–1890: Guglielmo III, anche granduca di Lussemburgo e duca di Limburg
 1890–1948: Guglielmina
In base alle leggi tedesche, il casato di Orange-Nassau(-Dietz) è estinto dalla morte di Guglielmina (1962), contrariamente alle leggi olandesi.
 1948–1980: Giuliana
 1980–2013: Beatrice
 2013-in carica: Guglielmo Alessandro

Alberi genealogici

Nassau-Dillenburg (I) e Orange-Nassau (I)

Nassau-Dillenburg (II), Nassau-Dietz e Orange-Nassau (seconda creazione). Re dei Paesi Bassi.

Collegamenti

Note

Fonti
 
 
 
 Kamill von Behr, Genealogie der in Europa Regierenden Fürstenhäuser, Lipsia, 1870 (disponibile on line: https://archive.org/details/bub_gb_kW5WAAAAcAAJ)
 Jiri Louda, Michael Maclagan, Les dynasties d'Europe, Parigi, 1993.
 Francesco Floris, Dinastie d'Europa. Una storia del continente attraverso le vicende e i segreti delle famiglie che vi regnarono, 2005.

Altri progetti 

 
Nassau
Storia della Germania
Storia dei Paesi Bassi
Storia del Lussemburgo
Dinastie nobili tedesche (alta nobiltà)